Светислав Поповић може да се односи на:
 Светислав Поповић (политичар) (1882—1961), министар Краљевине Југославије
 Светислав Поповић Кића (1892−1926), земљорадник и учесник два Балканска рата, као и Првог светског рата.